Isabelle le Despenser peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Isabelle le Despenser (v. 1290-1334), épouse de Gilbert de Clare, puis de John Hastings, et enfin de Raoul de Monthermer ;
 Isabelle le Despenser (v. 1312-ap. 1356), épouse de Richard FitzAlan ;
 Isabelle le Despenser (1400-1439),  baronne Burghersh, épouse de Richard de Beauchamp, puis de Richard de Beauchamp.